Graham Arnold (kunstschilder) (1932-2019), een Engelse kunstschilder
 Graham Arnold (Australisch voetballer) (1963-), een Australische voormalig voetballer en voetbalcoach